Der Kanton Étaples ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montreuil, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Étaples. Vertreterin im Generalrat des Départements ist seit 2011 Geneviève Margueritte (UDI).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Étaples aus den 19 Gemeinden Attin, Bernieulles, Beutin, Bréxent-Énocq, Camiers, Cormont, Estrée, Estréelles, Étaples, Frencq, Hubersent, Inxent, Lefaux, Longvilliers, Maresville, Montcavrel, Recques-sur-Course, Tubersent und Widehem. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 150,90 km2.

Etaples